Ребе́кка Уайсо́ки (, род. 12 ноября 1971) — американская актриса театра, кино и телевидения, известная благодаря ролям отрицательных персонажей.

Биография 
Ребекка Уайсоки родилась в 1971 году. Окончила Школу искусств Тиша Нью-Йоркского университета.

Карьера 
Ребекка Уайсоки дебютировала в 1996 году в детективе «Фонтан смерти», затем исполнила небольшие роли в фильмах «Поллок» и «От судьбы не уйдёшь». В основном актриса известна по второстепенным ролям и гостевым появлениям в многочисленных криминальных драмах: «Морская полиция: Спецотдел», «Медиум», «Кости», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Закон и порядок: Специальный корпус» и др.

В 2010 году сыграла в третьем сезоне шоу «90210: Новое поколение», исполнив роль школьного директора после ухода из сериала Роба Эстеса. В 2011 появилась в шоу «Американская история ужасов», «Молодые и дерзкие», «Настоящая кровь», а в 2012 исполнила роль матери Бри Ван ДеКамп в комедийной драме «Отчаянные домохозяйки».

Среди крупных проектов актрисы — участие в сериале Марка Черри, автора «Отчаянных домохозяек», шоу под названием «Коварные горничные» (2013).

Личная жизнь 
10 октября 2015 года вышла замуж за художника по свету Лап Чи Чу.

Избранные работы

Фильмы

Телевидение

Театр 
 God’s Ear — Ленора
 Amazons & Their Men — Лени Рифеншталь
 Hot’n’Throbbing — Голос за сценой
 Medea In Jerusalem — Медея
 Tatjana In Color — Уолли
 Antigone — Крион
 The Squirrel — Джессика
 The Bitter Tears Of Petra Von Kant — Петра
 Sueno — Эстрелла
 Middle Finger — Мирна
 A Tale Of Two Cities — Мадам Дефарже
 Hot Keys — Калиса
 Tooth Of Crime — Беки Лу
 36 Views — Элизабет

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Obie
Киноактрисы США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета